Dahurica steht für
 Daurien
 Betula dahurica